Blanice může být:

vodní tok
 Blanice (přítok Otavy) – řeka v jižních Čechách
 Blanice (přítok Sázavy) – řeka ve středních Čechách

lidské sídlo
 Blanice (Bavorov) – část města Bavorov v okresu Strakonice
 Blanice (Mladá Vožice) – část obce Mladá Vožice v okresu Tábor

jiný význam
 Blanice (národní přírodní památka) – chráněné území kolem horního toku řeky Blanice v jižních Čechách
 Blanice (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Prachatice